À l'origine placer est un mot espagnol signifiant « plaisir ». Sans doute par ironie il a été employé, dès le , pour désigner un banc de sable et, par extension, un certain type de gisement minier. C'est généralement avec ce dernier sens que le mot est employé dans les autres langues, dont le français.

Sciences et techniques 
 En géologie, un placer est une concentration par densité de la fraction lourde d'un sédiment détritique.

Culture et société

Entreprises 
 Placer Dome est une entreprise spécialisée dans l'extraction de l'or et autres métaux précieux, dont le siège social est à Vancouver (Colombie-Britannique, Canada).

Musique 
  est le seizième album de Luis Miguel, sorti en 1999.

Toponyme

Colombie 
 , un  de la municipalité d'El Cerrito (département de Valle del Cauca) ;

États-Unis 
 le comté de Placer, un comté de l'État de Californie ;

Philippines 
 Placer, une municipalité de la province de Masbate ;
 , une municipalité de la province du Surigao du Nord ;

Uruguay 
 San Rafael – El Placer, une ville du département de Maldonado.